I comuni di Cipro costituiscono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo i distretti.

Lista

Altri centri

Collegamenti esterni